Dark Light – album di Gary Numan del 1995
Dark Light – album degli HIM del 2005
 Dark Light libro fantasy/dark italiano dell'autrice Giulia Cavalieri D'Oro
Dark Light – album degli East 17 del 2012